Jan IV van Arkel (1314-1360), halfbroer van Jan van Arkel (bisschop)
 Jan IV van Armagnac (1396-1450), graaf van Armagnac, Fézenasac en Rodez (1418-1450)
 Jan IV van Auschwitz, (?-1497), hertog van Auschwitz (1434-1456)
 Jan IV van Auvergne (1467-1501), graaf van Auvergne (1494-1501)
 Jan IV van Brabant, hertog van Brabant en Limburg (1415-1427)
 Jan IV van Bretagne (1339-1399), hertog van Bretagne, graaf van Montfort
 Jan IV van Brosse (1505-1564), graaf en hertog van Etampes, graaf van Penthièvre
 Jan IV van Chalon-Arlay (144-1502), prins van Oranje (1475-1502)
 Jan IV van Chalon-Auxerre (1337-1369), graaf van Auxerre
 Jan IV van Egmont (1499-1528), graaf van Egmont, heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam
 Jan IV van Glymes van Bergen (1528-1567), markies van Bergen op Zoom
 Jan IV van Harcourt (?-1346), heer en graaf van Harcourt
 Jan IV van Nassau (1410-1475), graaf van Nassau-Dillenburg, heer van Breda 
 Jan IV van Rieux (1447-1518), graaf van Harcourt
 Jan IV van Vendôme (?-1230), graaf van Vendôme (1217-1230)

Zie ook 
 Johan IV (doorverwijspagina)
 Johannes IV (doorverwijspagina)